И́горь Сидоре́нко: 
 Сидоренко, Игорь Николаевич (род. 1967) — советский и украинский легкоатлет.
 Сидоренко, Игорь Олегович (более известен как И́горь Сид; род. 1963) — русский писатель, антрополог, путешественник, организатор международных культурных и научных проектов.